Le terme Saint-Régis peut se référer à:

Personnalités 
Jean-François Régis (1597-1640), un prêtre français de la Compagnie de Jésus, reconnu comme saint par l'Église catholique en 1737.

Édifices 
 St. Regis Chicago, une tour de 101 étages à Chicago, Illinois.
 St. Regis New York, une hôtel de luxe faisant partie de Marriott International.
 The St. Regis Bal Harbour, un complexe de luxe à Bal Harbour, Floride.

Toponymes

Canada 

 Chenail Saint-Régis, Akwesasne (réserve indienne), MRC de Le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, au Québec.
 Île Saint-Régis, municipalité de Dundee, MRC de Le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, au Québec.
 Rivière Saint-Régis (Roussillon), un tributaire de la rive-sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Isidore, Saint-Constant et Sainte-Catherine, dans la MRC de Roussillon, dans la région administrative de la Montérégie, au sud-ouest du Québec, au Canada.
 Rivière Saint-Régis (Akwesasne), Akwesasne (réserve indienne), MRC de Le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, au Québec.(États-Unis et Canada).
 Rivière Régis (rivière Toulnustouc), un tributaire de la rivière Toulnustouc, Rivière-aux-Outardes, Manicouagan (municipalité régionale de comté), Québec.
 Saint-Régis, réserve indienne. Toponyme remplacé par Akwesasne.

États-Unis 
 St. Regis Reservation, réserve indienne Mohawk dans le comté de Franklin, New York.
 St. Regis (Montana), un territoire non organisé du Montana.
 St. Regis Canoe Area, zone de canotage sauvage dans les Adirondacks, New York.
 St. Regis Lakes, nom de deux lacs de la rivière St. Regis, dans les Adirondacks, New York.
 St. Regis Pond, un plan d'eau de la rivière St. Regis, dans les Adirondacks, New York.
 St. Regis Park (Kentucky), une ville résidentielle dans le comté de Jefferson, Kentucky.
 St. Regis (New York), un hameau dans la réserve Mohawk de St. Regis, comté de Franklin, New York.
 St. Regis Falls (New York), une localité à Waverly, comté de Franklin, New York.
 St. Regis River (New York), une rivière de la partie nord de l'État de New York.
 St. Regis River (Montana), un tributaire du fleuve Columbia dans le Montana.
 The St. Regis Presbyterian Church, une église presbytérienne de St. Regis (New York), New York.

France 

 Saint-Régis-du-Coin, une commune française du département de la Loire en région Rhône-Alpes.

Macao 
 St. Regis Macao, hôtel de luxe à Cotai, Macao.

Personnalité liée 
Jean-François Régis (1597-1640), jésuite français

Autres 
 St. Regis Indians, ancienne équipe de crosse de New York, États-Unis.
 Université Saint Regis, ancienne université.
 Dodge St. Regis, une automobile mise en marché par Dodge, une division de Chrysler Corporation.
 St. Regis Corporation, une importante société de produits forestiers, a fusionné avec Champion International Paper en 1984.
 USS St. Regis River, un navire militaire américain de type .